Marsvinsholm kan syfta på:

 Marsvinsholms kyrka – en kyrkobyggnad i Ljunits församling
 Marsvinsholms slott – ett slott och gods i Balkåkra socken i Ystads kommun
 Marsvinsholms skulpturpark –  en sommaröppen skulpturutställning
 Marsvinsholmsteatern – en svensk friluftsteaterverksamhet
 Marsvinsholms station – en tidigare station på Malmö-Ystads järnväg